Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 220 dans le monde. 

 Route fédérale 220 en Allemagne
 Route 220 au Québec, Canada
 Route 220 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route 220A en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 , plusieurs route aux États-Unis
 Route nationale 220 en France
 Route régionale 220 en Slovénie